Mike Manley ist der Name folgender Personen:

* Mike Manley (Leichtathlet) (Peter Michael Manley; * 1942), US-amerikanischer Hindernisläufer
 Mike Manley (Comiczeichner) (Michael Manley; * um 1961), US-amerikanischer Comiczeichner
 Mike Manley (Manager) (* 1964), britischer Manager, CEO von Fiat Chrysler Automobiles